Гонора́т:

 Гонорат Арелатский (ок. 365—429) — епископ Арля (Арелата), святой Католической церкви.
 Гонорат Тулузский (III век) — святой Римско-Католической церкви, второй епископ Тулузы.